Clifton Forge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clifton Forge (North Carolina), Ortschaft im Cumberland County in North Carolina
 Clifton Forge (Virginia), Ortschaft im Alleghany County in Virginia